Die Gemeinde Ulcinj (, ) ist eine Gemeinde in Montenegro. Ihr Verwaltungssitz ist die Stadt Ulcinj.

Die Gemeinde liegt ganz im Süden des Landes zwischen Adria im Südwesten und Rumija-Gebirgszug im Norden. Im Nordwesten grenzt sie an die Gemeinde Bar, im Osten an Albanien. Der Fluss Bojana bildet hier die Grenze. In der Flussmündung liegt Ada Bojana, die größte Insel des Landes. Ulcinj ist eine von zwei Gemeinden Montenegros, in der Albaner die Bevölkerungsmehrheit stellen. Neben dem Montenegrinischen gilt das Albanische hier als gleichberechtigte Amtssprache.

Bevölkerung 
Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab für die Gemeinde Ulcinj eine Einwohnerzahl von 19.921. Davon bezeichneten sich 14.076 (70,66 %) als Albaner, 2.478 (12,44 %) als Montenegriner, 1.145 (5,75 %) als Serben, 770 (3,87 %) als Ethnische Muslime sowie 449 (2,25 %) als Bosniaken. Zudem gibt es in geringerer Zahl Angehörige anderer Ethnien (z. B. Roma) und Identitäten (z. B. „Serben-Montenegriner“).

Größte Religionsgemeinschaft bilden mit 14.308 Angehörigen (71,82 %) die Muslime, gefolgt von den Orthodoxen Christen mit 2.964 (14,88 %) und den Katholiken mit 2.196 (11,02 %).

Orte 
Die Liste der Orte in der Gemeinde Ulcinj gibt einen Überblick über die 45 Ortschaften, welche zur Gemeinde gehören.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Montenegro